Robinson Crusoe, o livro de Daniel Defoe
 Robinson Crusoe (1902), filme mudo de Georges Méliès
 Robinson Crusoe (1927), filme mudo com M.A. Wetherell
 Robinson Crusoe (1953), produção mexicana dirigida por Luis Buñuel
 Robinson Crusoe (1997), filme com Pierce Brosnan
 Robinson Crusoe (2016), animação belgo-francesa